Wiktor Wawilow ist der Name folgender Personen:
* Wiktor Sergejewitsch Wawilow (1921–1999), sowjetisch-russischer Physiker
 Wiktor Wladimirowitsch Wawilow (* 1945), russischer Politiker